В списке представлена информация о средних общеобразовательных заведениях Мелитополя. Список составлен на основе сайта Информационной системы управления образованием Министерства образования, науки, молодёжи и спорта Украины и сайта «Мой Мелитополь». Информация о числе учеников, классов, среднем числе учеников в классе и числе преподавателей приведена по состоянию на сентябрь 2012 года. Информация о годе основания в ряде случаев является спорной, и более подробное её обсуждение можно найти в статьях о соответствующих школах.

Достижения школ 
В таблице сравниваются достижения школ на ВНО, городских и областных олимпиадах по различным предметам. Указано число учеников, набравших на ВНО за 2010—2012 годы не менее 173 баллов из 200 (колонки, отмеченные в), занявших призовые места на городских предметных олимпиадах в 2011 году (колонки, отмеченные г) и на областных предметных олимпиадах в 2011—2012 годах (колонки, отмеченные о).

Примечания

Ссылки 
 Рейтинг школ Запорожской области 2018 года

школ
Мелитополя